Shark Fin kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Shark Fin, Östantarktis, 
 Shark Fin, Västantarktis, 

Robotskapade Antarktisförgreningar